Хурджакус Буюрук-хан, Кириакос () — правитель государства кереитов (1150 — 1165). Исповедовал несторианство; его имя происходит от христианского имени Григорий. Слово Буюрук является своеобразным эпитетом и переводится как «приказывающий»; подобный титул носил ряд кереитских и найманских правителей.

Биография. Семья 
Отцовство Хурджакуса доподлинно не установлено. Согласно одной из версий, Хурджакус был старшим сыном хана Маргуза; по другой — некоего Сарык-хана; существует, однако, предположение, что в обоих случаях речь идёт об одном и том же лице, и «Сарык» является лишь именем Маргуза до принятия им христианства.

Известно, что у Хурджакуса был младший брат, носивший титул гурхана; как считал Л. Н. Гумилёв, он мог возглавлять союз кереитов с монголами, в то время как сам Хурджакус правил собственно кереитами. После смерти хана Хамаг-Монгол улуса Хутулы его преемник Хадаан-тайджи, ища союзников в борьбе с меркитами и татарами, обратился к «гурхану» за помощью. Скорее всего, союз был заключён, но перед отъездом кравчие гурхана угостили монголов отравленным тарсуном, и Хадаан-тайджи вскоре скончался. После смерти Хадаана Хамаг-Монгол улус распался.

У Хурджакуса было как минимум две жены. Одну из них звали Илма-хатун; другая, Торэ-Каймыш (Турагаймиш), была дочерью найманского хана Утуку-курчи. Согласно приведённому в «Джами ат-таварих» рассказу, Торэ-Каймыш была колдуньей, и Хурджакус, узнавший об этом, приказал одной из своих наложниц тайно умертвить её. После, желая скрыть случившееся, под подходящим предлогом он убил эту наложницу.

Хотя «Сокровенное сказание» сообщает о сорока сыновьях Хурджакуса, из них известны имена только нескольких: это Тоорил, более известный под титулом Ван-хана, Эрке-Хара, Тай-Тимур-тайши, Бука-Тимур, Хэрэйдай (Джаха-Гамбу) и Юла-Магус. По-видимому, отношения между братьями были напряжёнными; опасаясь возможных распрей между наследниками, Хурджакус пожаловал им разные земли и старался держать сыновей порознь. После смерти Хурджакуса, казнив Тай-Тимура-тайши и Бука-Тимура, на кереитский престол взошёл Тоорил.

Генеалогия 
См. также Семейное древо Чингисхана.

Примечания

Источники 
 Гумилёв Л. Н. Монголы и меркиты в XII веке//Ученые записки Тартуского гос. ун-та, 1977. — N 416: Studia orlentalla et Antiqua: П. — C. 74—116.
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1165 году
Кереитские ханы
Персоналии:Несторианство